Pré-Indo-Europeu:
 Civilização da Europa Antiga
 Línguas pré-indo-europeias
 Língua protoindo-europeia

Desambiguação